Во́йбокало:
 Войбокало — посёлок при одноимённой станции в Кировском районе Ленинградской области
 Войбокало — деревня в Кировском районе Ленинградской области у платформы 95 километр
 Войбокало — станция в Кировском районе Ленинградской области